

Sigle 

IAS et un sigle qui peut désigner :

 Indice de l'actionnariat salarié, un indice boursier ;
 , une composante de Windows Server ;
 Institut aéronautique et spatial ;
 , l’ancien nom des normes comptables internationales ;
 Institut d'astrophysique spatiale, un laboratoire sur le campus de l’université  à Orsay ;
 , un laboratoire sur le campus de Princeton, aux É.-U. ;
 Interdiction Administrative de Stade ;
  ;
 , une revue de statistiques et d’analyse d’images (c’est le journal officiel de l’) ;
  (en français, Académie indienne des sciences), à Bangalore ;
 IAS ECC,  ;
 , la première société internationale indépendante de chercheurs et de médecins contre le VIH/sida ;
 infection associée aux soins, une infection contractée lors des soins dans un établissement de santé ;
 , une vitesse air utilisée en aéronautique ;
 Institute of African Studies, institut au Ghana.

Code 

IAS est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Iași, en Roumanie, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Notes et références 

Code IATA des aéroports